Татарево — название населённых пунктов в Болгарии:

 Татарево — село в Пловдивской области.
 Татарево — село в Хасковской области.